Nereu — mitologia romana
 Nereu e Aquileu — mártires romanos do século II

Desambiguações de antropônimos